Влода́рчик () — польская фамилия. Известные носители:
 Влодарчик, Агнешка (род. 1980) — польская актриса и певица.
 Влодарчик, Анита (род. 1985) — польская метательница молота.
 Влодарчик, Анна (род. 1951) — польская легкоатлетка.
 Влодарчик, Кшиштоф (род. 1981) — польский боксёр.